El término Lladó puede referirse a:

Localidades 

 Lladó es un municipio español de la provincia de Gerona en la comarca  del Alto Ampurdán, Cataluña.

Personajes 

 Carla Lladó  periodista y presentadora de radio y televisión española.
 José Lladó Vallés político español,  miembro del Congreso de los Diputados de España  por la provincia de Lugo.
 José Lladó Fernández-Urrutia, político y empresario español, ministro de Transportes y Comunicaciones y ministro de Comercio, Embajador de España en Washington. 
 Miquela Lladó, cantante y compositora española en lengua catalana.
 Joaquín Torrents Lladó, pintor español.

Galardones 
 Premio Juan Lladó.